Turnić (Rijeka) - dio grada, (mjesni odbor), Rijeke 
 Turnić (Požega) - naselje kraj Požege